Rotvatnet steht für mehrere Seen in Norwegen:

 Rotvatnet (Hamarøy)
 Rotvatnet (Innlandet)
 Rotvatnet (Langøya)